Hokejski hram slavnih lige NHL, ki je bil ustanovljen leta 1961, vsebuje najboljše hokejiste, ki so igrali v severnoameriški ligi NHL, ob tem pa tudi sodnike in ostale zaslužne posameznike za razvoj lige NHL.

Člani

Hokejisti

Graditelji hokeja

Hokejski sodniki

Hokejski hrami slavnih
NHL
Nagrade, ustanovljene leta 1961
Hokejski hram slavnih lige NHL